Cardiff bezeichnet

 eine Stadt in Wales, siehe Cardiff
 eine Stadt in Australien, siehe Cardiff (Australien)
 eine Stadt in Neuseeland, siehe Cardiff (Neuseeland)
 einen kanadischen Verwaltungsbezirk in der Provinz Ontario, siehe Cardiff (Kanada)
 eine Principal Area in Wales, siehe City and County of Cardiff
 den walisischen Fußballverein Cardiff City

in den Vereinigten Staaten:
 Cardiff (Alabama)
 Cardiff (Colorado)
 Cardiff (Idaho)
 Cardiff (Illinois)
 Cardiff (Maryland)
 Cardiff (New Jersey)
 Cardiff (New York)
 Cardiff (Pennsylvania)
 Cardiff (Tennessee)
 Cardiff (Texas)
 Cardiff Mill (Idaho)
 Cardiff-by-the-Sea (Kalifornien)

Kriegsschiffe der britischen Marine:
 HMS Cardiff (1652)
 HMS Cardiff (1917) (ein Leichter Kreuzer der C-Klasse)
 HMS Cardiff (D108) (ein Zerstörer der Sheffield-Klasse)

Sonstiges:
 Cardiff English ist ein regionaler Dialekt des Englischen
  einen Song der Heavy-Metal-Band Stone Sour

Cardiff ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Cardiff (1914–2009), britischer Kameramann und Filmregisseur
 Janet Cardiff (* 1957), kanadische Installationskünstlerin und Filmemacherin